Charles Ponzi (1882-1949), escroc américain ;
 Système de Ponzi ;
 Maurizio Ponzi (1939-), réalisateur et scénariste italien ;
 Simone Ponzi (1987-), coureur cycliste italien.